Mellersta Finlands valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Mellersta Finland.

Valkretsen har 10 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Centern i Finland (3)
Anne Kalmari
Petri Honkonen
Joonas Könttä

Finlands Socialdemokratiska Parti (2)
Riitta Mäkinen
Piritta Rantanen

Sannfinländarna (2)
Teuvo Hakkarainen (2019, valdes till Europaparlamentet)
Toimi Kankaanniemi (i stället för Hakkarainen)
Jouni Kotiaho

Samlingspartiet (1)
Sinuhe Wallinheimo

Gröna förbundet (1)
Bella Forsgrén

Vänsterförbundet (1)
Juho Kautto

Valkretsar i Finland